Trattato sull'astrolabio, di Geoffrey Chaucer
 Trattato sull'astrolabio, di Andalò di Negro
 Trattato sull'astrolabio, di Giovanni Filopono